Chiesa di San Leo (Firenze)
 Chiesa di San Leo (Rimini)
 Chiesa di San Leo (Voghiera)